Voici la liste des planètes mineures numérotées de 12001 à 13000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

12001-12100

12101-12200

12201-12300

12301-12400

12401-12500

12501-12600

12601-12700

12701-12800

12801-12900

12901-13000 

12001-13000